

События 

 Консулы Имп. Цезарь Нерва А. и Имп. Цезарь Нерва Траян А.
 98-117 — Император Рима Траян, Марк Ульпий (53, 18.9-117, август). Уроженец Испании.
Хунну:
 98-124 — Шаньюй южных хуннов Тань.

Родились 
 Соран Эфесский — древнегреческий врач, работавший в Риме.
 Юлия Сервиана Паулина — племянница римского императора Адриана.

Скончались 

 27 января — Нерва — римский император (96—98)
 Аполлоний Тианский —— философ-неопифагореец
  — префект претория (84—94)
 Шицзы (?-98)- шаньюй хунну (94—98)
 Пармен — апостол от семидесяти, один из семи диаконов, выбранных апостолами.
 Иоанн Евангелист — согласно церковной традиции, автор нескольких книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, Откровений Иоанна Богослова и Посланий Иоанна.
 Астий Диррахийский — священномученик, святой епископ Диррахийский.
 Авилий Александрийский — епископ (Патриарх) Александрийский, святитель.

См. также